BAW est un sigle qui peut signifier :
 BundesAnstalt für Wasserbau, centre de recherche fédéral allemand voué aux constructions fluviales. Ce service a repris les attributions du Königliches Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau fondé en 1903.
 Beijing Automobile Works, une filiale du groupe automobile chinois Beijing Automotive Industry Holding Corporation (BAIC).

BAW est un code qui peut signifier :
  ;
 .

Abréviation
Code